Trieux bezeichnet:

 Trieux (Meurthe-et-Moselle), eine französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle
 Trieux (Ärmelkanal), ein Fluss in der französischen Region Bretagne
 Trieux (Tardoire), ein Fluss in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine, Nebenfluss der Tardoire